Bebra steht für:

 Bebra, Stadt im Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Bebra (Sondershausen), Ortsteil von Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Bebra (Fulda), rechter Zufluss der Fulda bei Bebra, Landkreis Hersfeld-Rotenburg, Hessen
 Bebra (Wipper), rechter Zufluss der Wipper in Sondershausen, Kyffhäuserkreis, Thüringen
 Bebra-Verlag (auch be.bra verlag), deutscher Buchverlag
 Bebra-Wissenschaftsverlag (auch be.bra wissenschaft verlag), deutscher Buchverlag